Barefoot Confidential ist eine seit 1997 produzierte US-amerikanische Pornofilmreihe der Produktionsfirma Kick Ass Pictures.

Die Filmreihe ist dem Genre des Fußfetisch zuzuordnen. Bis 2022 sind 103 Folgen der Reihe erschienen und sie wurde mehrfach mit Preisen der Pornobranche ausgezeichnet. Regisseur der Folgen 1–10 war Mark Archer Kulkis. Bei den Folgen 11–28 führte Andre Madness Regie.

Bekannte Darstellerinnen der Serie waren unter anderem: Brittany Andrews, Roxanne Hall,  Rebecca Lord, Allysin Chaynes, Nikky Andersson, India, Aurora Snow, Inari Vachs, Violet Blue, Sunrise Adams, Jenna Haze, Tawny Roberts, Monica Sweetheart, Monica Mayhem, Taylor Rain, Lauren Phoenix, Cytherea, Ashley Blue, Roxy Jezel, Katja Kassin, Ice LaFox, Rebeca Linares, Bree Olson, Zoey Monroe und Sasha Grey.

Auszeichnungen 
 1999: AVN Award: Best Screenplay (Folge 1)
 2000: AVN Award: Best Special Tape (Folge 2)
 2001: AVN Award: Best Specialty Release – Other Genre (Folge 8)
 2002: AVN Award: Best Specialty Release – Other Genre (Folge 13)
 2003: AVN Award: Best Speciality Release – Foot Fetish (Folge 15)
 2004: AVN Award: Best Speciality Release – Foot Fetish (Folge 25)
 2007: AVN Award: Best Speciality Release – Foot Fetish (Folge 40)
 2011: AVN Award: Best Specialty Series

Weblinks 
 Barefoot Confidential in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film